AKR ist eine Abkürzung mit verschiedenen Bedeutungen:

 Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Beton
  Allgemeines Krankenhaus Rissen (AKR), heute: Asklepios Westklinikum Hamburg im Ortsteil Rissen
 Arbeitsgemeinschaft der Kirchen und Religionsgesellschaften
 Ausbildungskernreaktor Dresden (AKR-1 und AKR-2)
 Arbeitskreis
 Ambulante Kodierrichtlinien  (Richtlinien zur Kodierung ambulanter Behandlungsdiagnosen mit Schlüsselnummern der ICD-10-GM), siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
 Aleanca Kosova e Re, politische Partei im Kosovo

AKR